Іванов Едуард Геннадійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
 Іванов Едуард Георгійович (1938—2012) — радянський хокеїст, олімпійський чемпіон.